Il 6 e 7 maggio 2012 (con ballottaggio il 20 e 21 maggio) in Veneto si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Venezia

Jesolo

Mira

Mirano

Belluno

Belluno

Feltre

Padova

Cittadella

Vigonza

Treviso

Conegliano

Verona

Verona

Cerea

San Giovanni Lupatoto

Vicenza

Thiene

Note

Veneto
2012